Miribel ist die Bezeichnung mehrerer Orte in Frankreich:

 Miribel (Ain), Gemeinde im Département Ain
 Miribel (Drôme), ehemalige Gemeinde im Département Drôme
 Kanton Miribel, Wahlkreis im Département Ain
 Miribel, Ortschaft in der Gemeinde Échallon im Département Ain
mit Namenszusatz:
 Miribel-Lanchâtre, Gemeinde im Département Isère
 Miribel-les-Échelles, Gemeinde im Département Isère

Miribel ist der Familienname folgender Personen:
 Marie François Joseph de Miribel (1831–1893), französischer General
 Guy Charles Marie Copin, Comte de Miribel  (1885–1981), französischer Offizier